Daniel Enrique Salaverry Villa (Trujillo, 7 de agosto de 1972) es un empresario y político peruano. Se desempeñó como parlamentario y presidente del Congreso de la República entre el 26 de julio de 2018 y el 27 de julio de 2019. Postuló como candidato a la presidencia del Perú por el partido Somos Perú en las elecciones generales 2021.

Primeros años
Nació en Trujillo, Departamento de La Libertad. Hijo de Francisco Salaverry Pinillos y Ana María Villa Bar. Es tataranieto del poeta Carlos Augusto Salaverry, quien fue hijo del expresidente del Perú Felipe Santiago Salaverry del Solar. El realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Claretiano de su ciudad natal. 

Ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor Orrego, luego se trasladó a la Universidad César Vallejo, a la carrera de arquitectura de la cual es egresado sin obtener ningún título o grado. Fue Accionista y Director de DSV Constructores.

Carrera política
Fue militante aprista de 2002 a 2014.

En 2006 fue elegido, como regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En, 2011 intentó postular sin éxito a la alcaldía de Trujillo por el Partido Aprista Peruano.
 
En 2014, fundó el Movimiento Político Democracia, Seguridad y Valores, pero luego postuló nuevamente a la alcaldía de Trujillo por Fuerza Popular. No obstante, perdió contra el candidato independiente Coronel de la PNP, Elidio Espinoza Quispe.

Congresista de la República
En 2016, fue elegido Congresista de la República del Perú representando al distrito electoral de La Libertad, siendo escogido vocero de Fuerza Popular. El 26 de julio de 2018, con respaldo del fujimorismo, fue elegido presidente del Congreso para el Período Anual de Sesiones 2018-2019, asumiendo al cargo con Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma en las vicepresidencias.

El 19 de diciembre de 2018 hizo cumplir un sentencia de TC a la Oficialía Mayor registrar a los nuevos grupos parlamentarios que lo soliciten en el marco del fallo que dio el Tribunal Constitucional en julio de ese año, decisión que dejó sin efecto parte de la ley que castiga el transfuguismo, que fue aprobada al inicio de la administración de Fuerza Popular en el Congreso, siendo respaldada y a su vez cuestionada por los diferentes legisladores agrupados y no agrupados Tras la disolución del Congreso decretado por el presidente Vizcarra su cargo congresal llegó a su fin el 30 de septiembre de 2019.

Distanciamiento de Fuerza Popular
El 22 de octubre de 2018 tras muchas discrepancias con sus compañeros de bancada pidió una licencia a Fuerza Popular con la finalidad de mantener la imparcialidad en las decisiones que tomara como titular del Legislativo. Desde entonces, Salaverry protagonizó diversas discusiones con miembros de dicha bancada, entre esas una en el pleno del Congreso el 7 de enero de 2019 en la cual lo acusaron de no hacer respetar el reglamento y no llamar a Junta de Portavoces cuando Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) no quiso retirar una frase que consideraron ofensiva. Al día 8, Fuerza Popular presentó una moción de censura contra Salaverry, por supuestamente infringir el reglamento del Congreso, siendo 36 de los 61 legisladores dicha bancada los que firmaron el documento escrito. Finalmente al día 9, Salaverry anunció su renuncia a la bancada fujimorista por medio de una misiva al vocero Carlos Tubino, en la cual lamentaba que las medidas adoptadas en su gestión como titular del Parlamento no hayan tenido el respaldo de su sector. El día 10, Tubino anunció que la moción de censura sería retirada

Desde el pleno los incidentes no terminaron, Salaverry continuó respondiendo en contra de sus excompañeros de bancada, entre ellos: Luz Salgado, Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma. El 25 de julio de 2019 se unió a la bancada parlamentaria Unidos por la República, con la cual postuló sin éxito a la reelección de la presidencia del Congreso perdiendo contra el exministro, Pedro Olaechea. Según una encuesta de El Comercio-Ipsos, al salir de la Mesa Directiva despidió su gestión con el 28% aprobación ciudadana.

El 3 de septiembre de 2019, el pleno del congreso aprobó su suspensión por 120 días al presuntamente haber presentado información falsa e imágenes adulteradas en sus informes de representación presentados ante el Legislativo. Al día siguiente de su suspensión el congresista de Fuerza Popular, Ángel Neyra, presentó denuncia constitucional contra Salaverry por incumplimiento del reglamento del Congreso e intentar poner de nuevo en debate la reincorporación de Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, otros exmiembros de Fuerza Popular sancionados.

Candidatura presidencial 
El 5 de septiembre, anunció su precandidatura oficial a la presidencia de la República para las elecciones generales de 2021, esta vez de la mano del partido Somos Perú con el cual llevaba afiliado desde junio del mismo año. El 8 de septiembre, en el marco de la propuesta de reforma de adelanto de elecciones generales propuesta por el presidente Martín Vizcarra, Salaverry reveló que Fuerza Popular tenía la intención de adelantar los comicios desde 2018, un mes después de asumir él la presidencia del Congreso.

En marzo de 2021, declaró que parte de su programa involucra radicalizar el control migratorio y expulsar a los indocumentados, generando rechazo en redes sociales. Salaverry aseguró que le tienen sin cuidado las críticas que le llueven por su declaración. Posteriormente, después de ser increpado por un venezolano en la avenida Tacna, en el cercado de Lima, respondió confrontacionalmente. El embajador de Venezuela en Perú designado por Juan Guaidó, Carlos Scull, lamentó las declaraciones de Salaverry, calificándolas como xenófobas y discriminatorias contra la comunidad venezolana en el país. Scull destacó que su país respeta las medidas migratorias dictadas por los distintos gobiernos, pero reiteró que la xenofobia y discriminación puede desencadenar en hechos de violencia y que las declaraciones pueden “terminar en algo peor”.

Desde el 10 de enero del 2022 fue designado en el cargo de Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A. (https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-presidente-del-directorio-de-perupetro-sa-resolucion-suprema-n-002-2022-em-2028930-2/)

Controversias 
La Fiscalía le atribuye haber usado recursos del Parlamento, destinados a su semana de representación, para fines personales.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha en JNE
 Voto informado

Trujillanos (Perú)
Políticos de Trujillo (Perú)
Políticos de Perú
Miembros de Fuerza Popular
Congresistas de Perú 2016-2019
Congresistas por La Libertad
Miembros del Partido Aprista Peruano
Familia Salaverry
Alumnado de la Universidad Privada Antenor Orrego
Candidatos a la presidencia de Perú